Озеров — російське прізвище. Відомі носії:
 Озеров Алекс — канадський кіноактор українсько-російського походження.
 Озеров Владислав Олександрович (1769—1816) — російський поет і драматург.
 Озеров Георгій Олександрович (1889—1977) — радянський авіаконструктор. Доктор технічних наук, професор. Заслужений діяч науки і техніки СРСР.
 Озеров Іван Микитович (1919–1962) — радянський офіцер, старший лейтенант, Герой Радянського Союзу.
 Озеров Ігор В'ячеславович (1933—1987) — радянський актор театру і кіно.
 Озеров Лев Адольфович (справжнє прізвище — Гольдберг; 1914, Київ — 1996, Москва) — російський радянський поет і перекладач.
 Озеров Максим Петрович (1988—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017.
 Озеров Микола Миколайович (1887–1953) — російський радянський співак, народний артист РРФСР.
 Озеров Микола Миколайович (1922–1997) — радянський тенісист, актор, спортивний коментатор? Народний артист РРФСР, лауреат Державної премії СРСР, заслужений майстер спорту СРСР.
 Озеров Юрій Миколайович (1921—2001) — радянський кінорежисер.
Озерова
 Озерова Ніна Григорівна (нар. 1940) — український мовознавець, доктор філологічних наук, професор.
 Озеров Антон Хрисанфович — професор, медик.
Російські прізвища